Příjmení Blažek či Blažková mělo v roce 2011 v Česku 15 009 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

základní tvar
 Antonín Blažek – více různých osobností
 Bedřich Blažek – více různých osobností
 Bohuslav Blažek (1942–2004), český sociální ekolog
 Filip Blažek – více různých osobností
 František Blažek – více různých osobností
 Gabriel Blažek (1842–1910), český matematik
 Charlie Blažek (* 1963), český kytarista, aranžér, hudební režisér a producent
 Jan Blažek – více různých osobností
 Jaromír Blažek (* 1972), český fotbalista
 Jaroslav Blažek – více různých osobností
 Jindřich Blažek (* 1933), český veslař
 Jiří Blažek – více různých osobností
 Josef Blažek – více různých osobností
 Karel Blažek (herec), český herec
 Karel Blažek (* 1948), český spisovatel
 Ladislav Blažek – více různých osobností
 Lubomír Blažek (* 1978), český fotbalista
 Lubomír Blažek (ředitel ÚDV) (1935–2010), český politický vězeň a bývalý ředitel ÚDV
 Lubor Blažek (* 1954), český basketbalový trenér
 Matyáš Blažek (1844–1896), český jazykovědec
 Michal Blažek – více různých osobností
 Miloslav Blažek (1922–1985), český lední hokejista
 Miloš Blažek (1926–2019), český skaut a pedagog
 Oldřich Blažek – více různých osobností
 Patrik Blažek (1851–1905), český novinář, voják a spisovatel
 Pavel Blažek – více různých osobností
 Pavol Blažek (* 1958), slovenský atlet, chodec
 Petr Blažek (pětibojař) (* 1961), český moderní pětibojař
 Petr Blažek (historik) (* 1973), český moderní historik
 Štefan Blažek (1895–1996), československý politik a poslanec
 Tomáš Blažek (* 1975), český hokejista
 Václav Blažek – více různých osobností
 Vilém Blažek (1837–1912), český duchovní
 Vilém Blažek (skladatel) (1900–1974), český hudební skladatel
 Vladimír Blažek (1929–???), český politik KSČ, ministr dopravy ČSSR a poslanec FS za normalizace
 Vladimír Blažek (pedagog) (1930–2002), český vysokoškolský pedagog, spisovatel, publicista a emigrant
 Vratislav Blažek (1925–1973), český scenárista, dramatik a textař
 Zdeněk Blažek (1905–1988), skladatel, pedagog a muzikolog
 Zdeněk Blažek (* 1963), český kytarista, hudební režisér a producent

ženská podoba s přechýlením – Blažková
 Ema Blažková (1924–2003), česká malířka, ilustrátorka a sochařka
 Jaroslava Blažková (1933–2017), slovenská spisovatelka
 Marie Blažková (herečka) (1885–1975), česká herečka
 Marie Blažková (politička) (* 1966), česká politička, primátorka města Děčína
 Marta Drottnerová-Blažková (* 1941), česká tanečnice a choreografka
 Martina Blažková (* 1965), česká právnička, sportovkyně-atletka a lehkoatletická trenérka
 Milada Blažková (* 1958), československá pozemní hokejistka

jiný význam
 Blažek (rybník) – rybník u Podlesí v okrese Pardubice
 Blažek (firma) – česká oděvní značka

podobné
 Blažkov – obec nebo část obce (rozcestník)

Externí odkazy